Retour à Brideshead est le titre de plusieurs œuvres :

 Retour à Brideshead, roman d'Evelyn Waugh (1945)
 Retour au château, adaptation du roman de Waugh en série télévisée pour la télévision britannique (1981)
 Retour à Brideshead (Brideshead Revisited), adaptation du roman de Waugh au cinéma (2008)